Plusieurs souverains se sont appelés Hugues IV :

Rois 

 Hugues IV de Lusignan, roi de Chypre (1324-1359)

Princes, ducs 

 Hugues IV de Bourgogne, duc de Bourgogne (1218-1272)

Comtes 

 Hugues IV du Maine, comte du Maine (1036-1051)
 Hugues IV de Nordgau, comte  de Nordgau (1027-1048)
 Hugues IV de Campdavaine, comte de Saint-Pol (1165-1205)
 Hugues IV de Rethel, comte de Rethel (1272-1285)

Membres de familles nobles 

 Hugues IV de Lusignan, seigneur de Lusignan (au )

Hugues 05